Верхний город

 Верхний город (Киев)
 Верхний город (Минск)